(do persa Hakhāmanish) pode ser:

 Aquémenes, fundador mítico da  dinastia aqueménida da Pérsia.
 Aquémenes (sátrapa), filho de Dario I e irmão de Xerxes I. Depois da primeira rebelião do Egipto, tornou-se sátrapa do Egipto em 484 a.C.. Comandou a armada em Salamis e foi derrotado e morto por Inaro, líder da segunda rebelião do Egipto.
 Aquémenes (Eneida), personagem menor da Eneida de Virgílio. Parece que o poeta usou este nome dando-lhe um significado etimológico em grego que seria algo como "aquele que espera com aflição".

Desambiguação